Казимир Михаил Владислав Виктор Пулаский (, , МФА ; , Варшава — , Джорджия, США) — один из руководителей и маршалок Барской конфедерации, генерал континентальной армии во время войны за независимость США. Считается «отцом американской кавалерии».

Биография 

Происходил из польского шляхетского рода герба Слеповрон. Старший сын старосты варецкого Юзефа Пулавского (1704—1769) и Марианны Зелинской. Занимал пост старосты варецкого. Братья Франциск Ксаверий и Антоний — известные конфедераты.

В 19 лет Пулавский поступил на военную службу. Вместе с отцом и братьями принял участие в создании Барской конфедерации. Активный участник военных действий сторонников Барской конфедерации против войск короля и союзной ему России. Чудом выжил в столкновении с отрядом Александра Васильевича Суворова: от прямого пистолетного выстрела ротмистра Кастелли Казимира своим телом прикрыл старший брат, Францишек, который был убит. Во время обороны Ченстоховы в 1770—1771 годах Пулавский проявил себя талантливым полководцем и прославился на всю Европу. В ноябре 1771 года был организатором неудачной попытки похищения короля Станислава Августа. В 1772 году после поражения конфедератов вынужден был бежать сначала в Турцию, а затем во Францию.

В конце 1775 года Пулавский встретился в Париже с Бенджамином Франклином и Сайласом Дином, которые уговорили его помочь американцам в их войне за независимость от Великобритании. Франклин дал Пулавскому рекомендательное письмо, в котором превозносил его известную на всю Европу отвагу при защите свободы своей страны. С этим письмом при финансовой помощи Дина поляк прибыл в июле 1777 года в Америку. Он присоединился к войскам Джорджа Вашингтона в качестве волонтёра незадолго до битвы при Брендивайне (11 сентября 1777 года).

В то время континентальная армия практически не имела кавалерии. Офицеры и курьеры обычно были на конях, однако остальная часть армии не умела обращаться с лошадьми. Континентальный конгресс и офицеры континентальной армии понимали необходимость кавалерии и сформировали четыре бригады драгун. Пулавский, чей кавалерийский опыт произвёл хорошее впечатление на Вашингтона, был назначен бригадным генералом, командующим конницей. Кавалерия под его началом, которую вскоре стали называть Легионом Пулавского, участвовала в сражении при Джермантауне в октябре 1777 года, однако была малоэффективной.

После зимовки в Велли-Фордж отряды Пулавского вели активную, но также малоэффективную, партизанскую борьбу с британцами на территории Пенсильвании и Нью-Джерси. Офицерам под командованием поляка было сложно понимать своего командира, так как он очень плохо владел английским. Кроме того, Пулавский отличался высокомерием, отказывался подчиняться кому-либо, кроме Вашингтона и Конгресса, и постоянно не соглашался с другими генералами в вопросах тактики и дисциплины. В результате в мае 1778 года в знак протеста Пулавский отказался от командования. Конгресс отдал Пулавскому более крупную командную должность, в октябре 1778 года поставив его командовать обороной Литтл-Эгг-Харбор в Нью-Джерси, но поляк не оправдал ожиданий. Тогда Конгресс направил Пулавского на отражение угрозы со стороны индейцев в долине реки Делавэр. Вновь поляк выразил своё неудовольствие, написав 26 ноября в Конгресс, что ему не с кем сражаться, кроме медведей.

Разочарованный Пулавский собирался вернуться в Европу, но всё-таки решил помочь армии на Юге. В мае 1779 года при обороне Чарльстона Легион понёс серьёзные потери и вынужден был оставить город. В новом письме в Конгресс Пулавский жаловался на плохое отношение к нему других офицеров, но также сообщал, что остаётся верен делу борьбы за независимость. 9 октября 1779 года Пулавский повёл свой Легион в наступление под Саванной в Джорджии. Эту атаку многие воспринимали как бесполезную и безрассудную, однако она помогла ослабить давление на силы союзников-французов. Во время атаки Пулавский был ранен в поясницу и скончался через два дня.

Смерть и погребение 
Пытаясь сплотить бежавшие французские войска во время кавалерийской атаки, Пулавский был смертельно ранен. Он был перенесен с поля боя и взят на борт каперского судна «Оса» из Южной Каролины под командованием капитана Сэмюэля Бульфинча, где умер два дня спустя, так и не придя в сознание. Его героическая смерть, которой восхищались американские патриоты, еще больше повысила его репутацию в Соединённых Штатах.

Исторические сведения о времени и месте захоронения Пулавского значительно различаются. Согласно свидетельствам нескольких современников, в том числе адъютанта Пулавского, 21 октября 1779 года, спустя некоторое время после того, как генерал был похоронен в море, ему установили в Чарльстоне кенотаф. Однако другие свидетели, в том числе капитан Самуил Булфинч, утверждали, что раненый Пулавский впоследствии был доставлен на плантацию Гринвич в городе Тандерболт, недалеко от Саванны, где скончался и был похоронен.

В марте 1825 года во время своего грандиозного турне по США Лафайет лично заложил краеугольный камень для памятника Казимиру Пулавскому в Саванне, штат Джорджия. Останки на площади Монтерея в этом городе, предположительно принадлежащие Пулавскому, были эксгумированы в 1996 году, после чего была проведена судебно-медицинская экспертиза. Восьмилетнее обследование, включая анализ ДНК, закончилось безрезультатно, хотя скелет соответствует возрасту и профессии Пулавского. Зажившая рана на лбу согласуется с историческими записями о травме, полученной Пулавским в бою, а также о дефекте кости на левой скуле, предположительно вызванном доброкачественной опухолью. У скелета также были некоторые женские черты, что привело к предположению, что Пулавский, вероятно, был интерсексом. Останки были перезахоронены с воинскими почестями в 2005 году.

Наследие 

Хотя Пулавский во время войны за независимость США потерпел больше поражений, чем одержал побед, и не смог привить американцам свои идеи по организации кавалерии, заложенные им принципы со временем привились в американской армии. Поскольку он был первым командующим конными частями армии США, его называют «Отцом американской кавалерии».

В 2009 году американский конгресс присвоил ему звание почетного гражданина США. Его дочь, рождённая в Америке, была матерью кутаисского губернатора Н. П. Колюбакина.

В культуре

В кинематографе 
В 2019 году телеканал  выпустил документальный сериал «America's Hidden Stories», шестая серия которого, «Генерал был женщиной?» (), посвящена Казимиру Пулавскому. В ней рассматривается теория о том, что Казимир Пулавский был интерсексом.

Примечания

Литература 
 
 Janusz Roszko: Ostatni rycerz Europy. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1983, s. 465. ISBN 9788321603520. OCLC 11677063.
 Antoni Lenkiewicz: Kazimierz Pułaski (1745—1779). Wrocław: Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń, 2004, s. 147. ISBN 83-88826-26-3. OCLC 44863790.
 40 lat Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce : bohater, historia i perspektywy rozwoju : materiały z polsko-amerykańskiego sympozjum w Warce-Winiarach, 13-16 października 2007 = Forty years of the Casimir Pulaski Museum in Warka : the hero, history and perspectives for development : papers from the Polish-American symposium in Warka-Winiary, October, 13-16, 2007 / pod red. Iwony Stefaniak; [teksty tł. Joanna Łukasiak, Jacek Hołysz].. Warka: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, 2007, s. 347. ISBN 9788392555155.
 Осипов, К. Суворов. Издательство «Политиздат», 1950
 Соловьёв С. История падения Польши // Собрание сочинений, — Т. XVI. — М., 1995.

Ссылки 
 Музей им. Казимира Пулавского в Варке (Польша)

Казимир
Барская конфедерация
Военачальники Польши
Бригадные генералы (США)
Участники Войны за независимость США
Почётные граждане США
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах